Jeb Bradley – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów w latach 2003–2007
 Joe Bradley – amerykański koszykarz, rzucający obrońca Chicago Stags w latach 1949–1950.
 Joseph P. Bradley – amerykański sędzia Sądu Najwyższego w latach 1870–1892.
 Joseph Bradley (pirat) – angielski pirat, aktywny w latach 1665–1671.